Zawody pucharu świata w biathlonie w Rasen-Antholz były szóstymi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano pomiędzy 21–24 stycznia 2016. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafetach.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn

Klasyfikacje po zawodach w Anterselvie

Uwagi

Bibliografia 
 

Rasen-Antholz
2016 we Włoszech
Biathlon we Włoszech